Годнев — фамилия; имеет женскую форму Годнева.
 Годнев, Иван Васильевич (1854—1919) — российский политический деятель, член Государственной думы III и IV созывов.
 Годнев, Тихон Николаевич (1893—1982) — физиолог растений, академик АН БССР (1940-82).